Charles Hamilton peut se référer à :
 Charles Hamilton (1650-1685),  de Haddington, noble écossais ;
 Charles Hamilton (1697-1732), propriétaire terrien et député écossais ;
 Charles Hamilton (1753-1828), noble écossais et  de Haddington ;
 Charles Hamilton (1767-1849), gouverneur de la colonie de Terre-Neuve et officier naval ;
 Charles Hamilton, guérisseur écossais et premier cas documenté sous la dénomination de female husband (mari féminin) dans la Grande-Bretagne du  ;
 Charles Hamilton (1834-1919), évêque anglican canadien, le premier archevêque d'Ottawa ;
 Charles Hamilton (1876-1961), écrivain anglais utilisant le nom de plume Frank Richards ;
 Charles Hamilton, un personnage du roman Autant en emport le vent, publié en 1936 par Margaret Mitchell ; il est le premier mari de Scarlett O'Hara.